Ю́рская: женская форма фамилии Юрский.

 Известные носительницы 
 Юрская, Дарья Сергеевна (род. 1973) — российская актриса театра и кино.
 Юрская, Елена Викторовна (настоящая фамилия Стяжкина; род. 1968) — украинская русскоязычная журналистка, писательница и историк, профессор Донецкого национального университета. См. также 
 Юрская федерация — швейцарская секция Международного товарищества рабочих (Первого Интернационала).
 Юрский (значения)